Strazimiri ist der Familienname folgender Personen:

Gani Strazimiri (1915–1993), albanischer Architekt
Gent Strazimiri (* 1972), albanischen Politiker